Wärmeinhalt steht für:

 Enthalpie
 die auf 0 °C bezogene Thermische Energie